Приз лучшему играющему ветерану-наставнику «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева — награда Континентальной хоккейной лиги, ежегодно вручаемая лучшему хоккеисту-ветерану, внесшему весомый вклад в успех своей команды. 

Хоккейный приз был учреждён в 2000 году фондом «Созвездие» и Российским Союзом спортсменов. С момента создания КХЛ, с сезона 2008/09, обладатель награды определяется Континентальной хоккейной лигой. Приз вручается на торжественной церемонии закрытия сезона. В 2017 году КХЛ приняла решение присвоить призу «За верность хоккею» имя известного советского хоккеиста, заслуженного тренера России Сергея Наильевича Гимаева.

Все обладатели 
Всего два игрока получали приз «За верность хоккею» дважды – Альберт Лещёв и Павел Дацюк. Остальные хоккеисты награждались призом по одному разу.

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы российского хоккея с шайбой
Призы КХЛ